Прошлогодний чемпион Новак Джокович защитил свой титул.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго раунда.

 ' Новак Джокович (Титул)
  Энди Маррей (Третий раунд)
  Роджер Федерер (Отказ)
  Станислас Вавринка (Второй раунд)
  Рафаэль Надаль (Второй раунд, отказ)
  Кэй Нисикори (Финал)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Давид Феррер (Третий раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга  (Третий раунд)
  Ришар Гаске (Четвёртый раунд)
  Марин Чилич (Третий раунд)
  Милош Раонич (Четвертьфинал)
  Джон Изнер (Второй раунд)
  Доминик Тим (Четвёртый раунд)
  Давид Гоффен (Полуфинал)
  Гаэль Монфис (Четвертьфинал)
  Роберто Баутиста Агут (Четвёртый раунд)

<ol start=18>
  Жиль Симон ''(Четвертьфинал)
  Виктор Троицки ''(Третий раунд)
  Бенуа Пер ''(Третий раунд)
  Фелисиано Лопес ''(Второй раунд)
  Джек Сок ''(Третий раунд)
  Пабло Куэвас ''(Третий раунд)
  Ник Кирьос ''(Полуфинал)
  Мартин Клижан ''(Отказ)
  Григор Димитров ''(Четвёртый раунд)
  Александр Долгополов ''(Третий раунд)
  Жереми Шарди ''(Второй раунд)
  Сэм Куэрри ''(Второй раунд)
  Томас Беллуччи ''(Второй раунд, отказ)
  Стив Джонсон ''(Третий раунд)
  Гильермо Гарсия-Лопес ''(Второй раунд)
  Жуан Соуза ''(Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Открытый чемпионат Майами по теннису 2016